Зіді́ — прізвище.

 Клод Зіді ( 25.7.1934) — французький кінорежисер.
 Малік Зіді ( 14.2.1975) — французький актор кіно та телебачення.